Бе́лая Крини́ца () — посёлок городского типа, входит в Радомышльский район Житомирской области Украины.

История 
20 октября 1938 года село получило статус посёлка городского типа.

В ходе Великой Отечественной войны посёлок был оккупирован немецкими войсками.

В январе 1989 года численность населения составляла 1312 человек.

На 1 января 2013 года численность населения составляла 913 человек.

Местный совет 
12213, Житомирська обл., Радомишльський р-н, смт. Біла Криниця, вул. Центральна, 63

Примечания

Ссылки 
 Административно-территориальное устройство Житомирской области 

Населённые пункты Радомышльского района
Посёлки городского типа Житомирской области